Puma se poate referi la:

Animale
 Puma (gen), un gen de animale
 Pumă, o felină de dimensiuni mari, specia tip a genului Puma

Companii
 Puma SE, o companie germană producătoare de încălțăminte și îmbrăcăminte
 Puma Energy International, o companie distribuitoare de petrol

Vehicule
Sport
 Puma (bolid), un brand brazilian de mașini sportive
 Puma (kit-car), un kit-car italian
 Personal Urban Mobility and Accessibility, un prototip de vehicule electrice proiectat de Segway și General Motors
 Ford Puma, o mașină sport

Militare
 Puma (AFV), familie de vehicule de luptă italiene
 Puma (IFV), vehicul german de infanterie
 Puma (IDF), vehicul israelit
 PUMA M26-15, vehicul sud-african
 SdKfz 234/2

Aeriene
 Aérospatiale Puma, elicopter
 BDC Aero Puma, avion canadian ultraușor
 Eurocopter Super Puma

Tehnologie
 AMD Puma
 Programmable Universal Machine for Assembly
 Mac OS X v10.1, un sistem de operare cu codul de nume "Puma"  
 Protected User Mode Audio

Sport
 Pumas de la UNAM, un club de fotbal mexican
 Pumas (echipă de rugby), o echipă de rugby sud-africană
 Echipa națională de rugby a Argentinei, poreclită Los Pumas

Persoane
 Puma Swede, o actriță porno suedeză
 T.J. Perkins (poreclit "Puma"), un wrestler american
 José Luis Rodríguez (cântăreț) (poreclit "El Puma"), un cântăreț și actor venezuelan
 José Luis Carranza (poreclit "El Puma"), fotbalist peruvian
 Joseph Puma, regizor american
 Michael Puma, rapper american

Locuri
 Lake Puma Yumco, un lac din Tibet
 Puma (Tanzanian ward)
 Puma (sat), un sat de pe insula Teanu
 Pumapunku, un sit arheologic din Tiwanaku, Bolivia

Limbi
 Limba puma, o limbă din Nepal
 Puma, un nume folosit uneori pentru limba Teanu (Ins. Solomon)

Altele
 Puma (formație), formație norvegiană de jazz
 Puma (comics)
 People United Means Action
 p53 upregulated modulator of apoptosis